Niemcy
 Rummelsburg – dzielnica Berlina
 Powiat Rummelsburg i. Pom. – dawny powiat

 Dawna nazwa miejscowości w Polsce
 Miastko